Wandersleb ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Wandersleb (1879–1963), deutscher Ballonfahrer, Fotograf, Physiker
 Friedrich Adolf Wandersleb (1810–1884), deutscher Musik- und Gesangslehrer, Chorleiter der "Liedertafel Gotha"
 Hermann Wandersleb (1895–1977), deutscher Politiker

Siehe auch:

 Wandersleben (Begriffsklärung)